La palabra Pensamiento puede referirse a:

 el pensamiento intelectual, actividad y creación de la mente;
 los pensamientos, una planta ornamental de la familia de las Violaceae.